Renículos puede referirse a:

 un nombre común de la planta Adonis aestivalis; o
 un nombre común de la planta Adonis microcarpa.